Municipio de Empire puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Empire (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Empire (Illinois), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Empire (condado de Ellsworth, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ellsworth.
 Municipio de Empire (condado de McPherson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de McPherson.
 Municipio de Empire (condado de Leelanau, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Leelanau.
 Municipio de Empire (condado de Dakota, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Dakota.
 Municipio de Empire (condado de Andrew, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Andrew.